

Cinéma 
 All Is Fair in Love and War, film muet américain réalisé par Gilbert M. Anderson, sorti en 1908 ; 
 All Is Fair in Love and War, film muet américain d'un réalisateur inconnu, produit par Vitagraph, avec Zena Keefe, sorti en 1911 ;

Musique 
 All Is Fair In Love and War, album du  groupe canadien de metalcore Blessed by a Broken Heart, produit chez Blood and Ink Records, sorti en 2004 ;